HetFIFA Wereldkampioenschap voetbal onder 17 van 2009 was de 13de editie van het FIFA Wereldkampioenschap voetbal onder 17 en werd van 24 oktober tot en met 15 november 2009 gehouden in Nigeria. Het toernooi werd gespeeld in verschillende stadions in Nigeria. Aan het toernooi deden 24 landenteams mee. Nigeria was als gastheer al geplaatst voor het eindtoernooi. Omdat Nigeria de vorige editie won, mocht de CAF een extra deelnemer inschrijven in het kwalificatietoernooi. Nederland werd in de eerste ronde uitgeschakeld.

Gekwalificeerde landen

Eindronde

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Groep E

Groep F

Derde plaatsen 

Omdat Brazilië, Nederland en Verenigde Arabische Emiraten gelijk eindigden op punten, doelsaldo en doelpunten voor, werd de positie van de teams bepaald door "Fair play punten". Dit zijn punten die worden berekend door het aantal gele en rode kaarten die een team heeft gekregen: -1 punt voor een gele kaart en -3 punten voor een rode kaart.

Knock-outfase

Achtste finales

Kwartfinales

Halve finales

Troostfinale

Finale

Statistieken

Doelpunten

Eigen Doelpunten

Gele kaarten

Rode Kaarten 

Wereldkampioenschap voetbal onder 17
Voetbal in 2009
Voetbal in Nigeria
Voetbal